Генеральний суд — найвища судова установа Гетьманщини в 17-18 століттях;
 Генеральний суд — найвищий судовий орган Української Народної Республіки і Української Держави в 1917-1918 роках.

Посилання 
 Генеральний суд  //